Lafrenz ist ein Familienname als deutsche Ableitung des lateinischen Namens Laurentius.

Namensträger 
 Anne-Chatrine Lafrenz (* 1936), deutsche Leichtathletin, siehe Anne-Chatrine Rühlow
 Bernd Lafrenz (* 1955), deutscher Schauspieler
 Claus Lafrenz (1921–2009), deutscher Journalist
 Deert Lafrenz (* 1944), deutscher Kunsthistoriker 
 Hans Lafrenz (* 1938), deutscher Politiker (CDU)
 Klaus Lafrenz (≈1941–1999), deutscher Kunstsammler
 Traute Lafrenz (1919–2023), deutsche Widerstandskämpferin der „Weißen Rose“

Siehe auch 
 Lafrenz-Industriegebiet, Vorstadt von Windhoek, Namibia

Familienname